El Torneig d'Estrasburg 2011, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de maig de 2011. La seu es va desplaçar del Centre Sportif de Hautepierre al Tennis Club d'Estrasburg, França.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011